Saqqarsuaq bezeichnet:
 Saqqarsuaq (Berg, Nuuk), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Saqqarsuaq (Berg, Upernavik), Berg im Distrikt Upernavik, Grönland
 Saqqarsuaq (Fjord), Fjord im Distrikt Upernavik, Grönland